xzh – codice ISO 639-3 della lingua zhag-zhug